Al Jīzah (arabiska: الجيزة, جيزة) är en departementshuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Amman, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Al Jīzah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Jīzah är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Al Jīzah. Runt Al Jīzah är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Madaba,  km väster om Al Jīzah. Trakten runt Al Jīzah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Amman (guvernement)